Олег I од Чернигова (1052 - 1. август 1115) је био кнез Чернигова. Био је син Свјатослава II

Породично стабло 

Умрли 1115.
Династија Рјурикович